Сен-Тюр'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Сен-Тюр'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер